

Cinema
Ritorno alla vita (Counsellor at Law) – film del 1933 diretto da William Wyler
Ritorno alla vita (Todos somos necesarios) – film del 1956 diretto da José Antonio Nieves Conde
Ritorno alla vita (Every Thing Will Be Fine) – film del 2015 diretto da Wim Wenders

Letteratura
Ritorno alla vita (Coventry) – racconto di Robert A. Heinlein del 1940